Cairu — município brasileiro da Bahia.
Cairu (navio) — navio brasileiro atacado pela Alemanha Nazista.
Loja Maçônica Cayrú — do Rio de Janeiro.
José da Silva Lisboa, visconde de Cairu – economista e político do Brasil Imperial.

Desambiguação